Deep est un mot anglais signifiant profond. Le mot désigne aussi notamment :

Hydronyme 
 La Deep, une rivière coulant en Caroline du Nord (États-Unis).

Cinéma 
 The Deep, film inachevé réalisé par Orson Welles.
 The Deep (1977), film américain réalisé par Peter Yates, titre français Les Grands Fonds ou Les Chiens de mer au Québec
 The Deep (2012), un film islandais de Baltasar Kormákur, titre français : Survivre.
 Deep (2017), un film d'animation espagnol réalisé par Julio Soto Gurpide.

Musique 
 Deep Forest, duo français de musique new Age.
 Deep house, un style de House.
 Deep Purple, groupe de rock britannique.
 DJ Deep, DJ et producteur parisien de musique électronique.
 Mobb Deep, duo américain de hip-hop.
 Deep, un album de Peter Murphy
 Deep, single du groupe Nine Inch Nails.

Sigle
 DEEP est un sigle pour

Pages d'homonymie